Танканхуиц има више значења:

 Општина Танканхуиц (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танканхуиц (Танканхуиц, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику